Leptodon kan syfta på:

 Leptodon (Leptodontaceae) –  ett släkte av bladmossor
 Leptodon (fåglar) – ett släkte inom familjen hökartade rovfåglar